Hiroshi Araki (astrofilo) – astrofilo giapponese, eponimo di 8707 Arakihiroshi
Hiroshi Araki (astronomo) – astronomo giapponese, scopritore di 26887 Tokyogiants e 100267 JAXA